Rumunjska:
 Buzău (grad)
 Buzău (županija)
 Buzău (rijeka)
 Buzău (prijevoj)
 Buzău (planine)